Longo ima više značenja:
 Longo, Biella
 Longo, Padova